Fägersten är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Fägersten (1892–1977), svensk skolman
 Ingrid Fägersten (1924–2002), svensk läkare och politiker
 Karl Fägersten (1880–1974), svensk översättare
 Lars Olof Fägersten (1775–1847), svensk ämbetsman och bibliofil